Флориан Элиас (; , Аугсбург, Германия) — немецкий хоккеист, центральный нападающий, выступает за клуб «Адлер Мангейм».

Карьера 
Воспитанник клуба «Кауфберен». Позже выступал за молодёжную команду «Юнг Адлер Мангейм».

24 июня 2020 года был отдан в аренду в клуб «Хейлброннер Фолькен», где сыграл всего одну игру. 7 января 2021 года в игре против «Швеннингер Уайлд Уингз», дебютировал за «Адлер Мангейм». В этой игре он отметился лишь двухминутным штрафом.

Международная 
На молодёжном чемпионате мира 2021 года занял 6-е место в гонке бомбардиров турнира с 9 (4+5) очками в 5 матчах. На этом турнире немецкая сборная впервые вышла в плей-офф МЧМ, где в четвертьфинале проиграла сборной России (1:2), единственную шайбу забросил Элиас.

Статистика

Клубная карьера

В сборной

Примечания

Ссылки 
 

Хоккеисты Германии
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Адлер Мангейм»
Игроки ХК «Хайльброннер Фалькен»